Rush hour (de l'anglais signifiant littéralement « heure de bousculade ») peut être :
 l'heure de pointe, par anglicisme ;
 Rush hour, un casse-tête ;
 Rush Hour, une série de films américains réalisés par Brett Ratner avec Jackie Chan et Chris Tucker :
 Rush Hour (1998) ;
 Rush Hour 2 (2001) ;
 Rush Hour 3 (2007) ;
 La saga connaît également une adaptation en série télévisée : Rush Hour.

Rush Hour, une extension pour le jeu vidéo SimCity 4 sortie en 2003.

Rush Hour, label de musique indépendant basé à Amsterdam.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre